Margarita Vargas puede referirse a:

 Margarita Vargas Gaviria, cantante colombiana conocida como «Margarita la Diosa de la Cumbia».
 Margarita Vargas López, ingeniera, política y convencional constituyente chilena.